

Miejscowości w Bośni i Hercegowinie oraz w Czarnogórze
 Kuti – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bileća
 Kuti – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Sokolac
 Kuti – wieś w Czarnogórze, w gminie Andrijevica
 Kuti – wieś w Czarnogórze, w gminie Herceg Novi